Fishing Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fishing Creek Township (Granville County, North Carolina)
 Fishing Creek Township (Warren County, North Carolina)
 Fishing Creek Township (Pennsylvania)